

Geografia 
 Lago Cailleteau – situato nella provincia del Québec, in Canada

Persone 
 Jean Cailleteau (1690-1755) – architetto francese
 Pierre Cailleteau (1655-1724) – architetto francese
 Thierry Cailleteau (1959) – sceneggiatore francese